-{GB}-, ili -{Gb}- može biti:

 -{GB}-, -{ISO 3166-1}- kod za Ujedinjeno Kraljevstvo
 -{GB}-, skraćenica za Veliku Britaniju od 
 -{GB}-, oznaka za sarin
 -{GB}-, oznaka za gigabajt
 -{Gb}-, oznaka za gigabit

Скраћенице и слова
Јединице количине података